

Persone
 Bill Behrens (1970) – tennista statunitense
 Hartmuth Behrens (1951) – schermidore tedesco
 Hildegard Behrens (1937-2009) – soprano tedesco
 Johann Gerhard Behrens (1889-1979) – pastore luterano e astronomo tedesco
 Peter Behrens (1868-1940) – architetto e designer tedesco

Altro
 1651 Behrens – asteroide della fascia principale